The Stooges:

 The Stooges — американская рок-группа, фронтменом которой является Игги Поп.
 The Stooges — дебютный альбом американской рок-группы The Stooges.